Rampold ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Rampold (1800–1852), deutscher Mediziner
 Josef Rampold (1925–2007), Südtiroler Bergsteiger, Journalist, Autor und Heimatkundler
 Paul Rampold (1860–1926), deutscher Offizier, Diplomat (Marineattaché) und Verbandsfunktionär
 Veronika Rampold (* 1964), deutsche Medizinerin, Sachbuchautorin und Publizistin